Tresticketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tresticketjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (27,2 ha)
Tresticketjärnet, Dalsland, sjö i Åmåls kommun,

Se även
Trestickan

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn